.dz — национальный домен верхнего уровня для Алжира. Администрируется подразделением CERIST (), Network Internet Center.DZ.

Для использования домена необходимо являться организацией, постоянно находящейся в Алжире. Имя должно состоять из трёх, или более, символов. В настоящее время оплата услуг регистратора (nic.dz) составляет 1000 алжирских динаров (около 14 USD; 350 RUB) в год.

Буквенный код «dz» происходит от «Dzayer» — самоназвания Алжира.

Домены третьего уровня 
Существует возможность регистрации доменных имён третьего уровня:

 .com.dz : коммерческие предприятия
 .org.dz : организации
 .net.dz : интернет-провайдеры
 .gov.dz : правительство
 .edu.dz : образовательные или научные организации
 .asso.dz : ассоциации
 .pol.dz : политические организации
 .art.dz : культура и искусство

Многоязычный домен верхнего уровня 
В 2011 году появился домен  الجزائر., предназначенный для арабоязычных сайтов.

Ссылки 
 Сведения whois для домена .dz на сайте IANA

Примечания 

Национальные домены верхнего уровня
1994 год в Алжире
Появились в XX веке в Алжире